Velma (Oklahoma)
 Velma (imię)
 Velma Dinkley
 Velma Dunn